Жаскайрат — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаскайрат — село в Исатайском районе Атырауской области.
 Жаскайрат — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Жаскайрат — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.
 Жаскайрат — село в Качирском районе Павлодарской области.
 Жаскайрат — село в Уалихановском районе Северо-Казахстанской области.